Yellow : 

 Yellow, film de Alfredo Rodriguez de Villa sorti en 2006
 Yellow, film de Nick Cassavetes sorti en 2012
 Yellow, film de Mahesh Limaye sorti en 2014
 Yellow (téléfilm) de Sarah Deakins sorti en 2017